PCTC est un sigle qui signifie :
 Pure Car and Truck Carrier, ou Transporteur de voitures, camions et engins roulants, un type de transporteur de véhicules.